НОИ може да се отнася за:

Национален осигурителен институт
Национална олимпиада по информатика